Лажа и Паралажа може да се односи на:

 Лажа и паралажа, комедија из 1830.
 Лажа и Паралажа (филм из 1959)
 Лажа и Паралажа (филм из 1974), филм из 1974.
 Лажа и паралажа (филм из 1998) из 1998. године